Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft  war die 18. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Menam Hotel in der thailändischen Hauptstadt Bangkok statt.
Noppadon Noppachorn aus Thailand wurde durch einen 11:9-Sieg im Finale gegen den Waliser Dominic Dale Weltmeister.

Modus 
Die 70 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Weblinks 
 1991 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Bangkok